James Byrne – avvocato statunitense
 James Byrne – giocatore di calcio gaelico
 James Byrne – giocatore australiano di football australiano (n. 1933)
 James Byrne – giocatore australiano di football australiano (n. 1978)
 James Byrne – militare irlandese
 James Byrne – musicista irlandese
 James Byrne – poeta britannico
 James Byrne – vescovo statunitense (n. 1870)
 James Byrne – vescovo irlandese (n. 1908)
 James A. Byrne – politico statunitense
 James Allen Byrne – politico statunitense
 James Frederick Byrne – giocatore di cricket inglese
 James Joseph Byrne – giocatore australiano di football australiano (n. 1880)
 James Shane Byrne – ex rugbista a 15 e imprenditore irlandese